Frăsinet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Frăsinet (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Frăsinet (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Frăsinet (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Frăsinet (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Frăsinet (Prahova), Dorf im Kreis Prahova